Дхиллон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дхиллон, Гурдиал Сингх (1915—1992) — индийский государственный деятель, спикер Лок сабхи (1969—1975).
 Дхиллон, Пунам (род. 1962) — индийская актриса кино, театра и телевидения.